Internazionali d’Italia 2020, właśc. Internazionali BNL d’Italia 2020 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP Tour Masters 1000 w sezonie 2020 z cyklu Internazionali d’Italia rozgrywany w dniach 14–21 września 2020 roku w Rzymie na kortach ceglanych o puli nagród wynoszącej 3 854 000 euro.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2020
2020 w tenisie ziemnym
2020 we Włoszech
Wydarzenia sportowe przeniesione w związku z pandemią COVID-19